Ректа  — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ректа — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Ректа — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Ректа — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Ректа — агрогородок в Горецком районе Могилёвской области.
 Ректа — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Ректа — агрогородок в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ректа — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.

Реки

Белоруссия 
 Ректа (приток Лобжанки) — в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ректа (приток Беседи) — в Смоленской области.
 Ректа (приток Мереи) — в Смоленской области.
 Ректа (приток Начи) — в Тверской области.
 Ректа (приток Хоропути) — в Брянской области.